Максимилиа́н Вильге́льм Мо́рлок (; ), более известный как Макс Мо́рлок () — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года. Играл на позиции нападающего, всю свою профессиональную карьеру провёл в немецком клубе «Нюрнберг».

Биография 
За свою карьеру сыграл более 900 матчей и забил более 700 голов (включая игры и голы за сборную).
В составе сборной ФРГ идеально заменял Фрица Вальтера, а в финале чемпионата мира 1954 забил первый из трёх голов, принёсших победу Германии над Венгрией со счётом 3:2. В 1961 году получил титул футболиста года в Германии. Официально закончил свою игровую карьеру только в 1964 году (на тот момент ему было 39 лет) и сумел сыграть 21 матч в официальном первом сезоне Бундеслиги.

Стал чемпионом мира в 1954 году в составе сборной ФРГ, забил один из трёх голов в финале.

Умер в 1994 году от рака. В память о нём в Нюрнберге названа площадь, а дом № 1 по этому адресу — официальный почтовый адрес стадиона ФК «Нюрнберг».

Достижения 
 Чемпион мира: 1954
 Чемпион ФРГ (2): 1948, 1961
 Футболист года в ФРГ: 1961
 Лучший бомбардир в истории Оберлиги «Юг»: 286 голов

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Нюрнберг»